Долосец — деревня в Новоржевском районе Псковской области России (Жадрицкая волость)
 Долосец — озеро в Дедовичском районе Псковской области России (у д. Закрючье в Пожеревицкой волости), бассейн р. Судома → Шелонь
 Долосец (Долысец, Рахнихинское) — озеро в Новоржевском районе Псковской области России (у д. Рахнихино в Выборской волости), бассейн р. Милья → Сороть → Великая
 Долосец (Долоссо) — озеро в Андреапольском районе Тверской области России (к северо-западу от озера Бросно), бассейн р. Ловать
 Долосец (Долоссо) — озеро в Осташковском районе Тверской области России (к северо-западу от озера Сиг), бассейн р. Сиговка → оз Селигер

См. также:
 Долысец